Catherine Portevin, née en 1962, est une journaliste et écrivaine française.

Biographie 

Catherine Portevin effectue des études de linguistique à Paris IV-Sorbonne. 

Elle devient responsable de la rubrique Essais et documents à Télérama en 2002.

Elle est cheffe de la rubrique livres pour Philosophie Magazine depuis 2011.

Elle participe avec Michel Agier à la création de La neuvième nuit.

Références

Liens externes 
 
 
 

Naissance en 1962
Journaliste française du XXe siècle
Journaliste française du XXIe siècle
Femme de lettres française
Étudiant de l'université Paris-Sorbonne